North China Plain kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanghuai Pingyuan, slätt, 
 Huabei Pingyuan, slätt, 

Robotskapade Kinaförgreningar